Гаджи́ Гаджи́ев:
 Гаджиев, Гаджи Гянджали оглы (1913—1979) — государственный и партийный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Гаджиев, Гаджи Муслимович (род. 1945) — советский и российский футбольный тренер.
 Гаджиев, Гаджи Зиявдинович (род. 1987) — российский борец, грэпплер. См. также 
 Гаджиев, Гаджиалы (1935—1983) — азербайджанский ашуг.